Табачный — фамилия и топоним:

 Табачный, Геннадий Матвеевич (1912—1971) — Герой Социалистического Труда.
 Табачный — посёлок в Майкопском районе Адыгеи.

См. также 
 Табак